Медено Поље може бити:

 Медено Поље (Бања Лука), насеље у граду Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Медено Поље (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ